Hilaria steht für:

 lateinischer Name des Flusses Iller
 Hilaria (Heilige), Name der Mutter der hl. Afra, siehe Afra von Augsburg
 Hilaria (Gattung), Gattung aus der Familie der Süßgräser

Siehe auch:
 Hilarius